Constanța prenume feminin se poate referi la:

 Constanța, oraș în județul Constanța, România
 Județul Constanța, România
 Constanța (Germania) (Konstanz) oraș în statul Baden-Württemberg, Germania
 Lacul Constanța (Bodensee) la frontiera dintre Germania și Elveția

Statistici 
În anul 2013, în România 52.582 de femei se numeau Constanța.

Vezi și 
 Constantina
 Constantin
 Constantă fizică
 Constantă solară

Note 

Prenume feminine